Gibbs kan syfta på:

 Gibbs (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

 Gibbs (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Gibbs (företag) – brittisk tillverkare av amfibiefordon
 Gibbs (utbildning) – en administrativ utbildning på magisternivå i Göteborg

Termodynamik
Flera begrepp inom termodynamiken och närstående fält har namn efter J. Willard Gibbs:
 Gibbs fasregel – en termodynamisk formel
 Gibbs fenomen – beskriver hur diskontinuerliga signaler aldrig kan uttryckas som serier av harmoniska vågor
 Gibbs fria energi – en termodynamisk tillståndsfunktion
 Gibbs-Helmholtz ekvation – en termodynamisk formel

Geografi

Antarktis 

 Gibbs (ö),

USA 

 Gibbs (ort), Missouri, Adair County,

Se även 
Mount Gibbs – flera

Se även
 Gibb, brittiskt efternamn

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar